Raoul est duc de Bourgogne de 921 à 923, puis roi des Francs de 923 à 936.
 Raoul  est comte de Vexin, d'Amiens et de Valois de 915 à 926.
 Raoul  est comte de Vermandois de 1102 à 1152.
 Raoul  est seigneur de Coucy de 1149 à 1191.
 Raoul  est comte de Clermont de 1161 à 1191.
 Raoul  est comte de Roucy de 1180 à 1196.
 Raoul  de Lusignan est comte d'Eu de 1191 à 1219.
 Raoul  de Brienne est comte d'Eu et de Guînes de 1302 à 1344.

Voir aussi